Sezon 1953 był 16. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Sezon rozpoczął się 1 lutego, a zakończył 24 maja 1953. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Refik Resmja.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1953 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii